Tema kan syfta på:

 Tema-rema – ett annat namn för topik, en grammatisk term för ämnet i en sats
 Tema (narratologi) – vad en berättelse handlar om på ett djupare plan
 Tema (datorgrafik) –  en mer personlig prägel på det grafiska användargränssnittet i en dators operativsystem
 Tema (verb) – i grammatiken ett sammandrag av hur ett verb böjs
 Tema (musik) – en fras eller ett par, som ingår i ett musikstycke
 Temadag – en dag som uppmärksammar ett visst tema
 Temapark – en form av nöjespark eller annan turistattraktion uppbyggd kring ett speciellt tema
 Bevistema – den omständighet som skall bevisas genom ett åberopat bevis, inom processrätt

Geografi

Ghana 

 Tema, Ghana, Storaccra, 
 Tema Metropolitan District, distrikt, Storaccra, 

Robotskapade Ghanaförgreningar